A Hangosabban! a Supernem 2003-ban megjelent első stúdióalbuma.

Az album dalai

Közreműködők 
 Papp Szabolcs – basszusgitár, ének
 Mózsik Imre – dobok
 Pulius Tibor – gitár

Külső hivatkozások 
 A Supernem hivatalos oldala

2003 nagylemezei
Supernem-albumok